RKA est un sigle de trois lettres, qui peut signifier :
 Agence spatiale fédérale russe

RKA est un code qui peut signifier :
 Air Afrique